Тюшан:

 Тюшан — коммуна во Франции, находится в регионе Лангедок — Руссильон.
 Тюшан — кантон во Франции, находится в регионе Лангедок — Руссильон, департамент Од.